Евгений Широков:
 Широков, Евгений Николаевич (1931—2017) — советский и российский художник-живописец, народный художник СССР.
 Широков, Евгений Петрович (род. 1931) — советский и российский деятель телевидения и радио, журналист.